La Primera División 1967 è stata la prima edizione del massimo torneo calcistico argentino ad essere disputata con la formula dei tornei Metropolitano e Nacional.

Il Metropolitano (trentasettesima edizione del campionato nazionale) fu vinto dall'Estudiantes, mentre nel Nacional (trentottesima edizione) prevalse l'Independiente.

Campionato Metropolitano

Gruppo A

Gruppo B

Semifinali 
 Platense 3-4 Estudiantes
 Racing Avellaneda 2-0 Independiente

Finale 
 Racing Avellaneda 0-3 Estudiantes

L'Estudiantes vince il Metropolitano 1967.

Classifica marcatori

Campionato Nacional

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 Argentina 1967 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1967
Campionato argentino di calcio